Osoby:

 Jim Host – amerykański przedsiębiorca

  – francuski pisarz

Inne:

 host – urządzenie do wymiany danych

 Host – album Critters Buggin

 Host – album Paradise Lost

 H.O.S.T. – dawny azerbejdżański zespół muzyczny

 Host Hotels & Resorts – amerykański fundusz inwestycyjny

Zobacz też:

 HMSHost

 Host International Company

 Host Marriott
 Perdido Regional Host

 The Host:Potwór

 Windows Scripting Host